Le terme Morigeau peut se référer à:

Toponymes

Lac Morigeau, un plan d'eau situé dans la municipalité de Notre-Dame-du-Rosaire, dans la MRC de Montmagny, dans Chaudière-Appalaches, au Québec.
 Morigeau, un hameau situé dans la municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, dans la MRC de Montmagny, dans Chaudière-Appalaches, au Québec.
 Rivière Morigeau, un affluent de la rivière du Sud (versant de la rive sud du fleuve Saint-Laurent) coulant dans Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud et Montmagny, dans la MRC de Montmagny, dans Chaudière-Appalaches, au Québec.
 Mont Morigeau, mont situé dans Kootenay Land District, en Colombie-Britannique.

Autres

 École Sophie-Morigeau, école primaire francophone aménagée en 2013 à Fernie, en Colombie-Britannique, au Canada, sous l'égide du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique.